988 км, 988-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 988 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская	область). Код 454517.
 988 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика	Карелия). Код 013744.
 988 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Удмуртская	Республика). Код 254322.